Ejército de Liberación Nacional peut faire référence à : 
 l'Ejército de Liberación Nacional (Colombie), une guérilla active en Colombie.
 l'Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, guérilla initiée par Che Guevara, qui opéra en Bolivie en 1966-1967